Похищение:
 Похищение человека — покушение против свободы личности.
 Похищение (аномальное явление) — аномальное явление из области уфологии.

В культуре:
 Похищение (мультфильм) () — короткометражный анимационный фильм студии Pixar, 2006 года.
 Похищение (фильм):
 Похищение (фильм, 1952) () — Чехословакия.
 Похищение (фильм, 1969) — фильм-концерт режиссёра Ю. Саакова, СССР.
 Похищение (фильм, 1979) — фильм режиссёра Т. Г. Баблуани, СССР.
 Похищение (фильм, 1984) — фильм режиссёра В. Тарасенко, СССР.
 Похищение (фильм, 2007) () — американский триллер Ролана Жоффе.
 Похищение «Савойи» — приключенческий фильм режиссёра В. Дормана, СССР (1979).